

Hydronyme 
 La Solenzara est un petit fleuve côtier français qui coule dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, et qui se jette la mer Tyrrhénienne, entre Aléria et Porto-Vecchio.

Toponyme 
 Sari-Solenzara est une commune française, située dans le département de la Corse-du-Sud et la région Corse.

Base aérienne 
 La base aérienne 126 Solenzara « Capitaine Preziosi » est une base opérationnelle de l'Armée de l'air située dans le département de la Haute-Corse.